Nestor – imię męskie
 Nestor – kronikarz ruski, mnich pieczerskiego monasteru w Kijowie
 Nestor – w mitologii greckiej król Pylos, jeden z najstarszych uczestników wojny trojańskiej, mądry i doświadczony starzec, syn Neleusa; bohater Iliady i Odysei Homera
 nestor – rodzaj ptaków z rodziny nestorów
 Nestor – planetoida o numerze katalogowym 659
 HMAS Nestor – australijski niszczyciel z okresu II wojny światowej

 Duchowni
 Nestor (Krystew) – bułgarski biskup prawosławny

 Nestor (Donenko) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Nestor (Pysyk) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

 Nestor (Anisimow) – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor (Fomin) – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor (Lubieranski) – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor (Sapsaj) – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor (Sidoruk) – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor (Sirotienko) – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor – rosyjski biskup prawosławny
 Nestor (Zass) – rosyjski biskup prawosławny

 Nestor (Vornicescu) – rumuński biskup prawosławny

Zobacz też 

 nestorianizm – doktryna religijna stworzona przez Nestoriusza